Jon Karlsson, född 9 september 1990, är en svensk bandyspelare som representerar Villa-Lidköping BK sedan 2013-14.

När Boltic åkte ur elitserien 2010-11 valde Jon Karlsson att lämna för Gripen Trollhättan BK som ersättare till Christopher Smerkerud.

Efter två säsonger som förstemålvakt i Gripen flyttade han tillbaks till Lidköping och Villa Likköping för att ersätta Joakim "kimmen" Bergqvist som bytt till IFK Motala.Jon Karlsson skrev på ett tvåårskontrakt som sträcker sig fram till 2015.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Bandyspelare i IF Boltic
Spelare i Gripen Trollhättan BK
Födda 1990
Levande personer
Män